Щетинское сельское поселение — сельское поселение, существовавшее в составе Череповецкого района Вологодской области до 30 мая 2013 года.
Центр — село Щетинское.

По данным переписи 2010 года население — 842 человека, оценка на 1 января 2012 года — 785 человек.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли Ильинский (ОКАТО 19 256 844) и Щетинский (ОКАТО 19 256 882) сельсоветы.

30 мая 2013 года вошло в состав Мяксинского сельского поселения.

География 
Располагалось на юге района. Граничило:
 на северо-западе с Мяксинским сельским поселением,
 на востоке с Югским сельским поселением,
 на юге с Ярославской областью,
 на западе с Рыбинским водохранилищем.

По территории поселения вдоль берега водохранилища проходит автодорога Р104 Сергиев Посад — Череповец. По дороге проходят автобусные маршруты от Череповца до села Щетинское, деревень Музга и Дор, села Гаютино Пошехонского района Ярославской области.

По территории сельского поселения протекают реки Шарма, Музга, Лекша.

Экономика 
Работают магазины продовольственных и промышленных товаров, в деревне Хмелевое — кафе. В сёлах Щетинское и Ильинское, деревне Хмелевое действуют почтовое отделение, в Ильинском и Хмелевом — базовые станции сотовой связи.

В Щетинском работает средняя школа со спортзалом, фельдшерско-акушерские пункты расположены в Щетинском и Музге, в Ильинском — социальный приют для детей и подростков. Действуют Щетинский и Ильинский клубы, Щетинская и Павлоковская библиотеки. В Щетинском и Ильинском действует водопровод из подземных источников, водоотведение осуществляется в выгребные ямы.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Ильинский сельсовет входило 20 населённых пунктов, в Щетинский — 17. С тех пор состав этих сельсоветов не менялся.

В состав сельского поселения входили 37 населённых пунктов, в том числе
35 деревень,
2 села.

Крупнейшие из них: село Щетинское (275 жителей), деревня Музга (197 жителей), село Ильинское (77 жителей).

Примечания

Ссылки 
 Щетинское сельское поселение на сайте администрации Череповецкого района

Упразднённые муниципальные образования Череповецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году